Тусхарой:

 Тусхарой — село в Итум-Калинском районе Чеченской республики.
 Тусхарой — один из дишнийнских гаров.